«Сикэ́т» ( — морской кот) — зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия, разработанный английской компанией Shorts Brothers (сейчас входит в состав Thales Air Defence Ltd), Белфаст, Северная Ирландия.

Состоял на вооружении ВМС Великобритании, Австралии, ФРГ, Швеции, Бразилии, Чили, Нигерии, Индонезии и других стран. В британском флоте ему на смену пришел комплекс Sea Wolf. Поставленные на экспорт комплексы также заменяются на более современные.

История разработки 
Комплекс Seacat разрабатывался расположенной в Белфасте, Северная Ирландия фирмой Short Brothers & Harland Ltd (позднее была перепродана, сменила название и корпоративную форму собственности и стала Short Brothers plc и сейчас входит в состав Thales Air Defence Ltd, для краткости именуется просто Short’s). Работы начаты Short’s в рамках проекта Green Light. Проект берёт своё начало в 1952 году. У компании к тому времени уже имелся определённый опыт участия в программе британских ракетных вооружений, в проекте многоцелевых ракет класса «земля—воздух» под названием GPV, ведшемуся по заказу Министерства снабжения Данные опытные образцы ракет, оснащённые головкой самонаведения Caravan прошли стрельбовые испытания на Аберпортском ракетном полигоне в Аберпорте, округ Кередигион, Уэльс. В качестве наземного цифрового вычислительного комплекса использовались универсальные аналоговые ЭВМ G-PAC (General-Purpose Analogue Computer) компании Elliott Brothers Ltd. При разработке также использовались наработки по британо-австралийской противотанковой управляемой ракете . О получении компанией Short’s контракта на разработку было объявлено в апреле 1958 года. В феврале 1959 года ракетный комплекс получил своё современное словесное наименование «Сикет», присвоенное ему Адмиралтейством и Министерством снабжения. Государственные испытания продолжались в течение пяти лет и были окончены в августе 1962 года.

Ракетный комплекс разрабатывался для замены на кораблях 40-мм зенитных орудий «Бофорс». Первый комплекс получил обозначение GWS-20 и его испытания начались в 1961 году на борту эсминца Decoy. Считается первым в мире серийно производившимся корабельным зенитным комплексом ближней зоны поражения. В процессе эксплуатации комплекс прошёл несколько модернизаций, вылившихся в создание комплексов GWS-21 , GWS-22 и GWS-24. В британском флоте применялся на кораблях различных классов. Последние модификации комплекса имели малые массу и габариты, позволившие поставить их на небольшие патрульные корабли и суда на воздушной подушке. Комплекс широко поставлялся на экспорт. Разрабатывался вертолетный вариант комплекса, получивший обозначение Hellcat. Сухопутный вариант комплекса получил обозначение Tigercat. Сухопутный комплекс также поставлялся на экспорт и состоял на вооружении Бразилии, Ирана, Нигерии. Комплексы, поставленные в ЮАР получили обозначение Hilda.

В настоящее время комплекс практически снят с вооружения. На британских кораблях в середине 1980-х заменён комплексом Sea Wolf (ЗРК). Экспортированные комплексы также либо сняты с вооружения, либо проводятся программы по их замене. Так, на индонезийских фрегатах Ahmad Yani его должен будет заменить ЗРК Mistral, а на бразильских фрегатах Niteroi — ЗРК Albatros-Aspide.

Задействованные структуры 
В разработке и производстве комплексов с модификациями, ракет и сопутствующего оборудования к ним были задействованы следующие структуры:

 Seacat (корабельный вариант)
 Ракета, система наведения ракеты, система управления ракетным вооружением, тренажёр оператора — , Precision Engineering Division, Каслри, графство Даун, Северная Ирландия;
 , Квинс-Айленд, Белфаст;
 , Каслри;
 , Ньютаунардс;
 Ракетная пусковая установка — Rose Brothers Ltd, Гейнсборо, Линкольншир;
 Твердотопливный ракетный двигатель — Imperial Chemical Industries Ltd, Imperial Metal Industries Division;
 Система управления бортовым ракетным вооружением M4 (для ВМС Швеции) — , Хенгело, Голландия;
 Цифровой вычислительный комплекс (на этапе испытаний) — ;
 Предохранительно-исполнительный механизм — Electric & Musical Industries, Ltd, Хайес, Мидлсекс, Большой Лондон;
 Пиропатрон в хвостовой части ракеты — Wallop Industries Ltd, Мидл-Уоллоп, Стокбридж, Гэмпшир;
 Seacat ARM (противорадиолокационный корабельный вариант)
 Система самонаведения — , Bracknell Division, Брекнел, Беркшир;
 Tigercat (сухопутный мобильный вариант)
 Средства обеспечения подвижности (средний колёсный многоцелевой тягач/машина управления/подвижная электростанция) Land Rover — Rover Company Ltd.

Конструкция

Ракета 
Ракета одноступенчатая, выполнена по схеме с поворотным крылом. Корпус ракеты разбит на отсеки: обтекатель с инфракрасным неконтактным взрывателем, боевой части, электронной аппаратуры средств наведения, приводов поворотных крыльев, РДТТ маршевого и стартового режима с сопловым блоком, разработанного и производившегося фирмой Imperial Metal Industries Ltd . Крепление отсеков между собой осуществляется с помощью пружинных замков, а электрическое соединение обеспечивается пружинными торцевыми контактами, которые при сборке упираются в соответствующие контакты печатного монтажа.

Поворотное крыло имеет угол стреловидности 60° и состоит из четырёх консолей, расположенных по Х-образной схеме. Консоли изготавливаются из жёсткого пенопласта, покрытого стеклопластиком. На передних и оконечных кромках крыльев размещаются чувствительные элементы ударного устройства. На двух консолях также размещаются антенны приёмника радиокомандного наведения. Привод рулевых машинок поворотного крыла осуществляется от гидропривода, приводимого в действие с помощью пороховых газов, поступающих от маршевого РДТТ через гидравлический аккумулятор давления.

Четыре стабилизатора расположены по крестообразной схеме и по конструкции аналогичны консолям крыла. На всех стабилизаторах расположены гнезда для трассеров, но обычно используются только два. Выгорание топлива стартового и маршевого РДТТ происходит последовательно.

Ракета изготавливалась в двух модификациях:

 Mod.0 оснащалась стержневой боевой частью массой 15,5 кг с 2,5 кг взрывчатого вещества;
 Mod.1 оснащалась осколочно-фугасной боевой частью массой 27,5 кг с 19 кг взрывчатого вещества. О разнице в габаритах или массе ракет не сообщалось.

Скорость ракеты дозвуковая. Максимальная скорость ракеты 0,95 М. После окончания работы стартового РДТТ скорость ракеты 0,6 М. Досягаемость по дальности 6,5 км, по высоте — 1 км. Сообщалось об установке с 1977 года на последних вариантах ракет высотометра для возможности стрельбы по низколетящим ПКР. Всего произведено 5724 ракеты, стоимость одной в ценах 1989 года составляла 134 000 долларов.

Разрабатывалась сверхзвуковая ЗУР Seacat-2, но данные о принятии её на вооружение отсутствуют.

Комплекс 
В состав комплекса GWS-20 входит пусковая установка и пост сопровождения. На вращающейся пусковой установке кроме направляющих с ракетами располагается станция передачи радиокоманд на борт ЗУР. Пост управления, способный вращаться в горизонтальной плоскости, включает в себя пост сопровождения цели и ракеты, счётно-решающий прибор и пульт управления пусковой установкой.

Целеуказание осуществляется от общекорабельных средств обнаружения и сопровождения воздушных целей. К оператору управления стрельбой, находящемуся на главном пункте управления огнём корабля, от РЛС обнаружения поступают данные о воздушной обстановке. Оператор производит выбор цели и дистанционно разворачивает на неё пусковую установку и пост сопровождения.

Оператор поста сопровождения с помощью широкоугольного бинокулярного прицела (визира) производит захват и сопровождение цели и трассера ЗУР. Ось прицела поворачивается оператором в горизонтальной и вертикальной плоскости с помощью двух рукояток. На одной из рукояток управления визиром установлен также джойстик управления ракетой. При повороте оси прицела происходит синхронный поворот пусковой установки и направляющих ракет. На более поздних вариантах комплекса пост сопровождения комплектуется телевизионным устройством с переменным фокусным расстоянием Marconi Elliot Avionics тип 323, которое обеспечивает автоматическое сопровождение трассера ЗУР.

Пусковая установка как правило имеет четыре направляющие. Вращение установки и направляющих осуществляется с помощью электрогидравлических приводов. Заряжание пусковой установки производится вручную, после приведения направляющих в вертикальное положение. Время зарядки комплекса по различным данным от 40 с до 3 минут. На крупных кораблях подача ракет производится из погребов с помощью лебедки. Часть ракет может храниться на палубе в стеклопластиковых контейнерах. Для защиты ракет, расположенных на пусковых направляющих, от морской воды и неблагоприятных атмосферных условий могла применяться герметизирующая эластичная пластиковая оболочка, съём которой мог осуществляться автоматически в процессе старта ракеты.

Вес счетверённой пусковой установки в боевом положении — 4,7 т. Для размещения на патрульных катерах и суда на воздушной подушке была разработана облегченная строенная пусковая установка массой 1 270 кг.

Модификации

GWS-20 
Базовая модификация комплекса с ручным управлением ракетой и сопровождением цели вручную с помощью визира.

GWS-21 
Модификация с использованием сопровождения цели с помощью радара Type 262, управлявшего стрельбой 40-мм Бофорсов.

GWS-22 
Модификация, поступившая на вооружение в 1972 году. Управление ракетой осуществляется с помощью средств телевизионного наблюдения, а автоматическое сопровождение цели осуществляется с помощью радара Type 904.

GWS-23

GWS-24

Hellcat

Tigercat

Эксплуатанты

Seacat 
Великобритания
 фрегаты типа Leander
 фрегаты типа «Трайбл»
 фрегаты типа Type 12 «Уитби»
 фрегаты типа Type 21
 Австралия
 фрегаты типа «Ривер»
 Аргентина
 крейсер «Генерал Бельграно»
 Бразилия
 1 эсминец типа Somner
 6 фрегатов типа Niteroi
 Голландия
 6 фрегатов типа Leander
 Индия
 4 фрегата типа Leander
 Индонезия
 фрегаты типа Ahmad Yani
 Иран
 1 эсминец типа Battle
 4 фрегата типа SAAM
 Новая Зеландия
 2 фрегата типа «Линдер»
 2 фрегата типа «Ротсей»
 Чили
 1 эсминец типа Type 42
 фрегаты типа Leander британской постройки
 Нигерия
 корветы типа Vosper Mk9
 Ливия
 Малайзия
 Пакистан
 Швеция
 Таиланд
 Венесуэла
 эсминцы типа «Нуэва-Эспарта»
 ФРГ

Tigercat 
 Великобритания
 Аргентина
 Индия
 Иран
 Катар
 ЮАР (вместо Иордании)
 Замбия

Боевое применение

Тактико-технические характеристики

Примечания

Использованная литература и источники

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Английские корабельные ЗРК малой дальности действия, журнал Зарубежное военное обозрение № 9 1976

Зенитные ракетные комплексы Великобритании
Зенитные ракетные комплексы морского базирования
Военная продукция British Aircraft Corporation
Военная продукция EMI
Военная продукция ICI
Военная продукция Shorts